Maciej Mańka (ur. 30 czerwca 1989 w Tychach) – polski piłkarz występujący na pozycji obrońcy, zawodnik polskiego klubu GKS Tychy.

Życiorys

Kariera klubowa 
Mańka jest wychowankiem MOSM-u Tychy. Na początku sezonu 2007/2008 przeniósł się do IV-ligowego wówczas GKS-u Tychy, z którym wywalczył awans (po dwumeczu barażowym z konińskim klubem Aluminium Konin) do II ligi.

18 czerwca 2010 Mańka podpisał pięcioletni kontrakt z ówczesnym beniaminkiem Ekstraklasy Górnikiem Zabrze, co oznacza, że jest związany z zabrzańskim klubem do końca czerwca 2015. Mańka w Ekstraklasie zadebiutował 6 listopada 2010 na Stadionie im. Ernesta Pohla w zremisowanym 1:1 meczu 12. kolejki Ekstraklasy (sezonu 2010/2011) z Polonią Bytom, zmieniając w 72. minucie Michała Pazdana.

26 lipca 2011 został wypożyczony na rok do II-ligowego GKS-u Tychy. Po zakończeniu sezonu 2011/2012 świętował bezpośredni awans z GKS-em do I ligi. 17 lipca 2012 wypożyczenie Mańki do tyskiego klubu zostało przedłużone o kolejny rok. Łącznie na wypożyczeniu w tyskim klubie rozegrał 42 mecze, zdobywając 3 gole. Do Górnika wrócił po zakończeniu sezonu 2012/2013. 

14 lipca 2016 podpisał kontrakt z polskim klubem GKS Tychy, umowa do 30 czerwca 2020 (została przedłużona do 30 czerwca 2023); bez odstępnego.

Statystyki

Klubowe 
 Stan na 13 sierpnia 2022

Sukcesy

Klubowe 
 GKS Tychy
 Zwycięzca IV ligi: 2007/2008
 Ćwierćfinalista w Pucharze Polski: 2019/2020
 Górnik Zabrze 
 Ćwierćfinalista w Pucharze Polski: 2013/2014

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Maciej Mańka w bazie gkstychy.info 

Polscy piłkarze
Piłkarze GKS Tychy
Piłkarze Górnika Zabrze
Ludzie urodzeni w Tychach
Urodzeni w 1989